Le Cambrien est la première des six périodes géologiques du Paléozoïque
 Le Cambrien est une langue celtique du groupe brittonique, éteinte au Moyen Âge
 La Cambrie est l’ancien nom du Pays de Galles